Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Krajowe Biuro Wyborcze
 karabin wyborowy